Kinkel peut faire référence à :
 Bill Kinkel (né en 1984), joueur professionnel de hockey sur glace américain.
 Gottfried Kinkel (1815-1882), théologue protestant allemand.
 Johanna Kinkel (1810-1858), compositrice allemande, épouse du précédent.
 Kip Kinkel (né en 1982), auteur de la tuerie scolaire de Springfield aux États-Unis, le .
 Klaus Kinkel (1936-2019), juriste et homme politique allemand.